Aptana Studio est un environnement de développement intégré orienté web, multiplate-forme et open-source. Il facilite l'écriture du code en fournissant des aides à la saisie pour le JavaScript, l'HTML, les CSS, PHP et Python.

Aptana est disponible en version autonome ou bien en plugin pour son environnement d'origine :  Eclipse.

Plugins 

Aptana dispose de plusieurs plugins permettant de programmer pour des langages/plateformes spécifiques comme RadRails, Adobe Air, ...

Anecdotes 
Le , la direction d'Aptana annonce un changement de licence du produit, de l'EPL à l'APL. De ce fait, Aptana n'entre plus dans le cadre d'un logiciel libre, car il n'est plus possible de redistribuer librement Aptana.

Cette annonce a provoqué une déception dans la communauté du libre.

Depuis fin 2007, Aptana est distribué sous double licence GPL v3/APL

Liens externes 
 Site officiel d'Aptana

Notes et références 

Environnement de développement intégré
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Unix
Logiciel pour Windows